Гранпре:

 Гранпре — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Гранпре — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.